Oichalia kan syfta på:

Grekland
 Oichalía – ort i Thessalien i Grekland
 Dimos Oichalia – kommun i Peloponnesos i Grekland

Antikens Grekland
 Oichalia (Messenien)
 Oichalia (Thessalien), i myten om Herakles förekommer namnet, och anses där vanligen vara det thessaliska Oichalia, men det är inte säkert att det är detta som avses.
 Oichalia (Euboia)